Böhlau eller Boehlau är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Helene Böhlau (1856–1940), tysk författare
 Hermann Böhlau (1826–1900), tysk förläggare
 Hugo Böhlau (1833–1887), tysk jurist
 Johannes Boehlau (1861–1941), tysk klassisk arkeolog

Se även 

 Böhlau Verlag

Tyska efternamn